Franciszek Marchlewski − polski pływak
 Julian Marchlewski − polski ekonomista, działacz ruchu robotniczego
 Leon Marchlewski − polski chemik
 Marceli Marchlewski − pierwszy dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego
 Teodor Marchlewski − polski biolog
 Walenty Marchlewski − polski oficer